Уэвелл, Уильям — английский философ, теолог, англиканский священник, историк науки, универсальный человек.
 Уэвелл — небольшой ударный кратер в области западного побережья Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.